Pukkitsorsuit bezeichnet:
 Pukkitsorsuit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pukkitsorsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland